Сергей Владимирович Дико́вский (1907–1940) — русский советский писатель, журналист, военный корреспондент.

Биография 
Родился  в Москве в семье художника — учителя рисования, рос на Украине. После окончания школы (1924) сменил несколько профессий (по собственным словам, «был курьером, хористом в опере, расклейщиком афиш, носильщиком на вокзале, библиотекарем», комсомольским работником). С 1925 года — журналист, сначала репортёр в газете «Красное Черноморье», затем фельетонист в газете «Молодой ленинец». Первые попытки создания художественной прозы относятся к 1927 году, когда в «Рабочей газете» (Москва) был напечатан приключенческий роман из жизни русских и английских текстильщиков «Взрыв» (совместно с Л. Оваловым).

В 1928–1929 годах служил в РККА, участвовал в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. Первые очерки были напечатаны в дальневосточной газете «Отпор» (Чита).

В 1930 году во Владивостоке начал изучать японистику в Дальневосточном университете, но уже на следующий год бросил учёбу и вернулся к журналистской деятельности. С 1931 по 1934 год — специальный корреспондент «Комсомольской правды», с 1934 по 1938 год — «Правды», много ездил по СССР (был в Мурманске, Каракумах, на Камчатке, в Маньчжурии, на Алтае, в горах Сихотэ-Алиня, на Каспии, Балтийском, Азовском и Чёрном морях) и за рубежом (в Швеции, Дании, Финляндии, Японии). Печатался в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Наши достижения» и других.

Его книга «Застава N» (1932 год) — первое в советской литературе произведение о пограничниках. Один из соавторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. 1931–1934 гг.» (1934) (соавтор глав «Каналоармейцы» и «Весна проверяет канал»). Его рассказы и очерки, посвящённые перевоспитанию людей трудом, позже были объединены под общим названием «Преступление и воспитание». Член СП СССР с 1934 года.

В 1934–1935 годах появляются в печати рассказы «Железная утка», «Рыбья карта», «Васса», «Госпожа Слива», «Труба» и др.
В 1937–1938 годах публикуются рассказы «Комендант Птичьего острова», «Конец „Саго-мару“», «Бери-бери» и др., позднее объединённые под общим названием «Приключения катера "Смелый"».

В качестве военного корреспондента «Правды» с ноября 1939 года на финском фронте, 6 января 1940 года погиб в бою в районе Суомуссалми вместе с корреспондентом «Красной звезды» писателем Б. М. Левиным, находясь в окружении с частями 44-й стрелковой дивизии.

Большинство произведений посвящены Дальнему Востоку, солдатам-пограничникам и рыбакам. Наибольшее признание нашли его рассказы «Приключения катера „Смелый“», повести «Патриоты» и «Конец „Саго-мару“».

В ней жестокой и бездумной муштре японской армии противопоставлено мужество и патриотизм советских пограничников, показана «подоплёка» их героизма.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (31.1.1939)

Книги 
 Бой. М.; Л., 1931
 Застава N. М., 1933
 Госпожа Слива. М., 1935
 Подсудимые, встаньте! 1936
 Железная утка. М., 1936
 Патриоты, 1937
 Конец «Саго-мару», 1938
 Комендант Птичьего острова, 1939
 Егор Цыганков. М., 1939
 Приключения катера «Смелый». Хабаровск, 1940
 Дальневосточные рассказы. М., 1947
 Избранное. М., 1948

Экранизации 
 Комендант Птичьего острова (1939)

Примечания

Литература 
 Левин Ф. Сергей Диковский // Диковский С. Рассказы. — М.: Советский писатель, 1940. — С. 3–8.
 Тарасенков А. Книги Сергея Диковского // Вокруг света. — 1941. — № 1. — С. 48–49.
 Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Т. 1. — С. 621–623.
 Русские советские писатели. Прозаики: биобиблиографический указатель: в 7 т. — М., 1959-72. (Т. 1. — М., 1959.)
 Писатели Дальнего Востока: биобиблиографический справочник. Вып. 1. — Хабаровск, 1973. — С. 80–84; Вып.2., 1989. — С. 80–82.

Ссылки 
 Справочник «Русские писатели и поэты»
 
 КЛЭ
 Русские писатели о чувашах

Русские писатели XX века
Участники боёв на КВЖД
Члены Союза писателей СССР
Погибшие в боях советско-финляндской войны (1939—1940)